Жіллє Ремі Акінфійович (Gillet; 1766 - 1849) - педагог, професор, директор Рішельєвського ліцею. 
 Гвілом Жіллє, Гійом Жиллє (фр. Guillaume Gillet, нар. 9 березня 1984, Льєж) — бельгійський футболіст.